W Rumunii
 Coasta – wieś w okręgu Bistrița-Năsăud, w gminie Șieu-Odorhei
 Coasta – wieś w okręgu Kluż, w gminie Bonțida
 Coasta – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Golești
 Coasta – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Păușești-Măglași